Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Yanina Wickmayer remporte le simple dames. En finale, elle bat Lauren Davis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Monica Niculescu et de nouveau Yanina Wickmayer.

Primes et points

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Américaine Vania King, remplacée par Hiroko Kuwata.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Washington
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en juillet 2016
Sport aux États-Unis en juillet 2016